«Сто років тому вперед» — науково-фантастична повість Кира Буличова.
 «Сто років тому вперед» — ресторан української кухні у Києві.